Студентський бульвар — вулиця міста Кропивницького, Україна
 Студентський бульвар — вулиця міста Петрозаводська, Росія
Вулиці